Dit is een lijst van planetoïden 91001-91100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (91001) Shanghaishida || 1998 BY8 || 18 januari 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (91002) - || 1998 BZ11 || 23 januari 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91003) - || 1998 BZ15 || 25 januari 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (91004) - || 1998 BH16 || 26 januari 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (91005) - || 1998 BZ18 || 24 januari 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (91006) Fleming || 1998 BT25 || 28 januari 1998 || Kleť || Kleť
|-
| (91007) Ianfleming || 1998 BL30 || 30 januari 1998 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (91008) - || 1998 BX36 || 23 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91009) - || 1998 BQ47 || 26 januari 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (91010) - || 1998 CD1 || 1 februari 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (91011) - || 1998 CH2 || 8 februari 1998 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| (91012) - || 1998 DY || 18 februari 1998 || Kleť || Kleť
|-
| (91013) - || 1998 DG2 || 20 februari 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (91014) - || 1998 DN12 || 23 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91015) - || 1998 DJ13 || 25 februari 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (91016) - || 1998 DS15 || 22 februari 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (91017) - || 1998 DA16 || 25 februari 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (91018) - || 1998 DA20 || 20 februari 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (91019) - || 1998 DK20 || 26 februari 1998 || Blauvac || R. Roy
|-
| (91020) - || 1998 DQ22 || 24 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91021) - || 1998 DQ28 || 26 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91022) - || 1998 DV31 || 19 februari 1998 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (91023) Lutan || 1998 DQ32 || 23 februari 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (91024) Széchenyi || 1998 DA33 || 28 februari 1998 || Piszkéstető || K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| (91025) - || 1998 DJ34 || 27 februari 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (91026) - || 1998 DS34 || 27 februari 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (91027) - || 1998 DM35 || 26 februari 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (91028) - || 1998 DU37 || 24 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91029) - || 1998 EY || 2 maart 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (91030) - || 1998 EV2 || 2 maart 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (91031) - || 1998 EX2 || 2 maart 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (91032) - || 1998 EA11 || 1 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (91033) - || 1998 ES19 || 3 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (91034) - || 1998 EH21 || 1 maart 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (91035) - || 1998 EM21 || 5 maart 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (91036) - || 1998 FC5 || 22 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91037) - || 1998 FF5 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91038) - || 1998 FW8 || 22 maart 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91039) - || 1998 FA10 || 24 maart 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (91040) - || 1998 FD14 || 25 maart 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (91041) - || 1998 FG14 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91042) - || 1998 FF15 || 26 maart 1998 || Kleť || Kleť
|-
| (91043) - || 1998 FG15 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91044) - || 1998 FX15 || 22 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91045) - || 1998 FA27 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91046) - || 1998 FT29 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91047) - || 1998 FT30 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91048) - || 1998 FO31 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91049) - || 1998 FN32 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91050) - || 1998 FU32 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91051) - || 1998 FA34 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91052) - || 1998 FW38 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91053) - || 1998 FE42 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91054) - || 1998 FB48 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91055) - || 1998 FD49 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91056) - || 1998 FG49 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91057) - || 1998 FR50 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91058) - || 1998 FU50 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91059) - || 1998 FE51 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91060) - || 1998 FS51 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91061) - || 1998 FN61 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91062) - || 1998 FH62 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91063) - || 1998 FX62 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91064) - || 1998 FL63 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91065) - || 1998 FM66 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91066) - || 1998 FP66 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91067) - || 1998 FC67 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91068) - || 1998 FP68 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91069) - || 1998 FK70 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91070) - || 1998 FO71 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91071) - || 1998 FY76 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91072) - || 1998 FC77 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91073) - || 1998 FN78 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91074) - || 1998 FT90 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91075) - || 1998 FT96 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91076) - || 1998 FU105 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91077) - || 1998 FN106 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91078) - || 1998 FX106 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91079) - || 1998 FB107 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91080) - || 1998 FX107 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91081) - || 1998 FR109 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91082) - || 1998 FA110 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91083) - || 1998 FR110 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91084) - || 1998 FT118 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91085) - || 1998 FK119 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91086) - || 1998 FF120 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91087) - || 1998 FO120 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91088) - || 1998 FQ120 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91089) - || 1998 FW126 || 24 maart 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (91090) - || 1998 FG127 || 29 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91091) - || 1998 FD129 || 22 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91092) - || 1998 FA135 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91093) - || 1998 GS || 3 april 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91094) - || 1998 GF7 || 2 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91095) - || 1998 GZ8 || 2 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91096) - || 1998 GK11 || 15 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91097) - || 1998 GK12 || 2 april 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (91098) - || 1998 HB3 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91099) - || 1998 HK7 || 23 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91100) - || 1998 HK14 || 25 april 1998 || Haleakala || NEAT|}

Planetoïdenlijsten